Otruba ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Otruba (1925–1994), österreichischer Wirtschaftshistoriker, Soziologe und Autor
 Heinrich Otruba (* 1944), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler